Pis puede referirse a:

 la orina;
  Pis (Gers), población y comuna francesa; o
  Ley y Justicia, partido político polaco (Prawo i Sprawiedliwość).